Гран Подер има више значења:

 Гран Подер (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гран Подер (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику